Суперкубок Швеції з футболу 2012  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 березня 2012 року між чемпіоном та володарем кубка Швеції Гельсінгборгом та віце-чемпіоном Швеції клубом АІК.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2012
Швеція